Медиаобразование () — информационный, образовательный и научно-теоретический журнал по тематике медиаобразования, медиаграмотности, медиакомпетентности, медиакультуры. Был учреждён Московским Бюро ЮНЕСКО и рядом иных российских организаций. Журнал публикуется ежеквартально с 2005 года; до 2018 года статьи в нём публиковались в основном на русском языке, но с 2018 года стал выходить на английском языке в Словакии. С 2022 года издательство журнала находится в США.

Описание 
Наряду с традиционными печатными изданиями и электронными журналами, такими как «Знак: проблемное поле медиаобразования», «Медиаскоп», «МедиаАльманах», «Медиалингвистика», журнал истории, теории и практики медиапедагогики «Медиаобразование» вносит значительный вклад в развитие информационной подготовки, медиаграмотности, медиакомпетентности и медиаобразования.

Издание ориентировано на различные категории педагогов и исследователей в области медиа и медиаобразования и медиакультуры: преподавателей вузов, аспирантов, научных работников, учителей, работников средств массовых коммуникаций и культуры. Журнал издаётся ежеквартально.

По данным  журнал «Медиаобразование» в 2019 году занимал 9 место по двухлетнему импакт-фактору научных журналов по тематике образования в ядре РИНЦ (всего там зарегистрировано 227 научных журналов по данной тематике).

По данным  журнал «Медиаобразование» в 2019—2021 годах занимал 1 место по двухлетнему импакт-фактору научных журналов по тематике массовой коммуникации и журналистики в ядре РИНЦ.

История 
К началу 2000-х годов в России накоплен уже достаточный опыт медиаобразования, была создана профессиональная Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России, стали появляться научные исследования вопросов о том, чем является медиаобразование, в чём его сущность и характерные особенности. Всвзи с активными дискуссиями в сфере журналистики, педагогической среде, а также среди психологов и социологов было решено создать специализированный журнал в России в 2005 году, эту идею поддержала ЮНЕСКО через свою программу «Информация для всех».

С 2016 года журнал включён в международную реферативно-библиографическую базу цитирования научных журналов Web of Science (WOS) Core Collection поисковой интернет-платформы Web of Science.

С 2016 года журнал включён  в перечень научных журналов, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования и в соответствии с пунктом 5 правил формирования перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, утверждённых приказом Минобрнауки России (по состоянию на 24 июля 2019 года).

В 2019 году журнал «Медиаобразование» включён в Топ-10 российских журналов по педагогике, входящих в , Scopus и Web of Science.

24 сентября 2019 года главному редактору журнала «Медиаобразование» была присуждена почётная награда ЮНЕСКО «Глобальная медиа и информационная грамотность — 2019» (). Эта награда ежегодно присуждается ЮНЕСКО за выдающиеся достижения и руководящую роль в области информации и медиа, исследователям медиакультуры, педагогам, творческим работникам, активистам, ассоциациям и другим группам, инновационным образом интегрирующим медиа и информационную грамотность в свою работу и связанные с ней мероприятия.

В 2021 году по данным мирового рейтинга World Scientist Rankings главный редактор журнала «Медиаобразование» Александр Фёдоров занял первое место в России, третье место в Европе и 18-е место в мире среди учёных, публикующихся по теме «Журналистика и медиа».

С 2022 года журнал «Медиаобразование» включён в «Белый список» — перечень научных журналов, который используется для оценки результативности научных организаций (коллективов). Актуальная версия Белого списка журналов утверждена Протоколом заседания Межведомственной рабочей группы Российского центра научной информации.

Редакционная коллегия 
Главные редакторы:
 А. В. Фёдоров — профессор, доктор педагогических наук, почётный президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России.

В состав редколлегии входят:
  — заместитель главного редактора, доктор философии, профессор, Католический университет имени Кароя Эстерхази, Эгер, Венгрия.
  — доктор философии, профессор, Университет Касселя (Германия),  Лондонского университета (Великобритания).
  — доктор философии, профессор, Университет Лафборо (Великобритания).
 Эмма Камареро () — доктор философии, Отдел коммуникационных исследований (),  (Испания).
 Кэтлин Тайнер () — доцент, профессор, , Техасский университет в Остине, .
 Робин Куин () — доктор философии, профессор, ,  (Австралия).
 Тесса Джолс () — президент и главный исполнительный директор, «Центр медиаобразования» (), США.
 Джеймс Поттер () — доктор философии, профессор, Калифорнийский университет в Санта-Барбаре (США).
 Короченский А. П. — доктор филологических наук, профессор, Белгородский государственный университет ().
 Шариков А. В. — кандидат педагогических наук, профессор, Высшая школа экономики (Москва, РФ).
 Демидов А. А. — глава  «Информация для всех»; старший научный сотрудник   (Москва, РФ).
 Собкин В. С. — академик , доктор психологических наук, профессор, Российская академия образования (Москва, РФ).
 Бондаренко Е. А. — президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ, кандидат педагогических наук, доцент  (Москва, РФ).
 Вартанова Е. Л. — академик , доктор филологических наук, профессор, Московский государственный университет (Москва, РФ).
 Кириллова Н. Б. — доктор культурологии, профессор, Уральский государственный университет (Екатеринбург, РФ).
 Челышева И. В. — вице-президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ,кандидат педагогических наук, доцент  (Ростов-на-Дону, РФ).
 Хилько Н. Ф. — доктор педагогических наук, Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского (Омск, РФ).
 Баранов О. А. — кандидат искусствоведения, профессор (Тверь, РФ).
 Гудилина С. И. — кандидат педагогических наук, Российская академия образования (Москва, РФ).
 Уразова С. Л. — доктор филологических наук, профессор,  (Москва, РФ).
 Коконосенко С. Г. — доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургский государственный университет (РФ).

См. также 

 
 Аудитория СМИ
 Медиа
 Медиаграмотность
 Медиавосприятие
 Медиадидактика
 Медиазависимость
 Медиаискусство
 Медиаисследование
 Медиакультура
 Медиаобразование
 Медиапросвещение
 Медиалингвистика
 Медиастилистика
 Медиатекст
 Медиакомпетентность
 Медиапсихология
 Медиапсихология в России
 Кинообразование
 Список ВАК
 Средства массовой информации
 Web of Science

Примечания 
 Сноски

 Источники

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 Упоминание о журнале «Медиаобразование» в учеб. пособии: Тоискин В. С., Красильников В. В. «Медиаобразование в информационно-образовательной среде». — Ставрополь: , 2009. — 122 с.
 
 
 
 
 Упоминание о журнале «Медиаобразование» на сайте EuroMediaLiteracy: The European Charter for Media Literacy.
 Упоминание о журнале «Медиаобразование» на федеральном портале «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».
 Информация о журнале «Медиаобразование» на портале Wizdom.
 Информация о журнале «Медиаобразование» на портале Scilit.
 Информация о журнале «Медиаобразование» на портале ООН — Альянс цивилизаций.
 Упоминание о журнале «Медиаобразование» в газете «Первое сентября».
 Информация о журнале «Медиаобразование» в научной электронной библиотеке.
 Информация о журнале «Медиаобразование» в библиотеке Лейципского университета.
 Информация о журнале «Медиаобразование» в рейтинге журналов по коммуникационной тематике Web of Science ().
 
 Информация о журнале «Медиаобразование» на портале World with Science.
 
 
 

Анализ СМИ
Образование
Медиаведение
Медиатехнологии
Педагогические журналы
Печатные издания, возникшие в 2005 году
Средства массовой информации
Научные журналы